Дмитрий Наумов: Наумов, Дмитрий Александрович (род. 1957) — российский режиссёр мультипликации, аниматор, продюсер.
 Наумов, Дмитрий Алексеевич (1830—1895) — русский юрист, земский деятель.
 Наумов, Дмитрий Викторович (род. 1979) — российский политический деятель. Глава города Владимир.